

Іжевське — село, Аршалинський район, Акмолинська область

Іжевське — село, Спаський район, Рязанська область